Gmina Willow (hrabstwo Cherokee)
 Gmina Willow (hrabstwo Crawford)